Jakowlewskij () – nazwa toponimów w Rosji

 Jakowlewskij – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Jakowlewskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie zaokskim obwodu tulskiego
 Jakowlewskij – dawna nazwa (wtedy osiedla typu miejskiego) miasta Priwołżsk w obwodzie iwanowskim

Zobacz też 
 Jakowlew

Strony ujednoznaczniające